Childebert II – frankoński władca Austrazji 575-595
 Childebert Adoptowany – frankoński władca Austrazji 656-662
 Childebert III – król Franków 695-711